news – termine in lingua inglese per indicare una notizia
 News – applicazione presente nel sistema operativo iOS